Píriz ist der Familienname folgender Personen:

 Conduelo Píriz (1904–1976), uruguayischer Fußballspieler
 Facundo Píriz (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Gonzalo Píriz (* 1988), uruguayischer Fußballspieler
 Jonathan Píriz (* 1986), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Píriz (1902–1946), uruguayischer Fußballspieler
 Juan Emilio Píriz, uruguayischer Fußballspieler
 Sebastián Píriz (* 1990), uruguayischer Fußballspieler
 Uruguay Píriz, uruguayischer Fußballspieler
 Víctor Píriz (* 1980), uruguayischer Fußballspieler
 William Píriz (Willy Píriz) (* 1933), uruguayischer Fußballspieler